

Patronyme Gasparini
Gasparini et Gasparrini sont des patronymes italiens, portés par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Charles Gasparini, (1938-), joueur de football français ;
 Francesco Gasparini, (1661-1727), compositeur et professeur italien de l'époque baroque ;
 Mitja Gasparini, (1984-), joueur de volley-ball slovène ;
 Quirino Gasparini, (1721-1778), compositeur italien ;
  Zulma Gasparini, (1944), paléontologue argentine ;
 Philippe Gasparini (1953-), essayiste français spécialiste de l'autobiographie.

Patronyme Gasparrini
 Guglielmo Gasparrini (1804-1866), botaniste italien.
 Rino Gasparrini, (1992- ), coureur cycliste italien.

Patronyme italien